Tweet peut désigner :
 Jonathan Tweet (né en 1965), auteur de jeu de rôle américain ;
 Tweet (née en 1971), une chanteuse américaine de R&B et hip-hop.

Autre 
 Un , ou gazouillis, est un message envoyé via Twitter.